Bago (regio), een regio van Myanmar
 Pegu (stad), een stad in Myanmar
 Bago (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Occidental
 Bågø (parochie), een Deense parochie

De volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Bago (Kradenan), in de provincie Midden-Java
 Bago (Pasirian), in de provincie Oost-Java
 Bago (Tulungagung), in de provincie Oost-Java